Махди́я () — вилайет в Тунисе.
 Административный центр — город Махдия.
 Площадь — , население —

География 
На юге граничит с вилайетом Сфакс, на западе с вилайетом Кайруан, на севере с вилайетами Сус и Монастир. На востоке омывается водами Средиземного моря.

Административное деление 
Вилайет Махдия делится на 11 округов:
 Бу-Мердес (Bou Merdes)
 Эш-Шабба (Chebba)
 Шурбан (Chorbane)
 Эль-Джем (El Jem)
 Эссуасси (Essouassi)
 Хебира (Hebira)
 Ксур-Эс-Саф (Ksour Essef)
 Махдия (Mahdia)
 Меллулеш (Melloulèche)
 Улед-Шамех (Ouled Chamekh)
 Сиди-Ульван (Sidi Alouane)

Примечания 

Махдия (вилайет)